Cortés hace referencia a varios artículos:

 Hernán Cortés (1485-1547), conquistador español a veces llamado simplemente Cortés;
 Santiago Cortés González (1854-1924),  militar español de Infantería y de la Guardia Civil más conocido como capitán Cortés;
 Cortês, municipio de Pernambuco, Brasil;
 Cortés, departamento político de Honduras;
 Mar de Cortés, extensión del océano Pacífico ubicada entre la península de Baja California y los estados de Sonora y Sinaloa, en el noroeste de México;
 Cortés de Surigao, municipio de la provincia de Surigao del Sur (Filipinas).